Raul de Carvalho (ator) (1901-1984,) — ator português de teatro e de cinema
 Raul de Carvalho (poeta) (1920-1984) — poeta português
 Raúl González Blanco — futebolista espanhol, atacante
 Raúl Bravo — futebolista espanhol, zagueiro

Desambiguações de antropônimos